Аласдер Ґрей (; 1934) — шотландський письменник, драматург, поет, художник, ілюстратор, педагог
 Альберт Ґрей (; 1851—1917) — 4-й граф Ґрей, політик, 9-й генерал-губернатор Канади
 Веллс Ґрей (1876—1944) - міністр Кабінету міністрів Британської Колумбії
 Вільям Джон Ґрей, 13-й лорд Ґрей — шотландський військовий
 Генрі Ґрей (1827—1861) — британський хірург, автор підручника анатомії
 Девід Ґрей (; 1988) — шотландський футболіст, захисник
 Дженніфер Ґрей (; 1960) — американська акторка
 Джим Ґрей (; 1944—2012) — американський науковець у галузі теорії обчислювальних систем
 Джордж Роберт Ґрей () — бритранський зоолог, орнітолог
 Ед Грей (1975) — американський баскетболіст
 Едвард Ґрей (англ. Edward Grey, 1st Viscount Grey of Fallodon; 1862—1933) — британський політичний діяч, міністр закордонних справ
 Кетрін Ґрей () — британська письменниця та редакторка
 Колін Ґрей — американська кіноакторка
 Томас Ґрей (; 1716—1771) — англійський поет
 Фелікс Ґері Ґрей (;  1969) — американський кінорежисер, кліпмейкер, актор і кінопродюсер.
 Чарлз Ґрей (; 1764—1845) — британський політик, член партії вігів, 26-й прем'єр-міністр Великої Британії

Інше 
 Граф Ґрей — дворянський титул Сполученого Королівства
 Ерл Ґрей — назва чаю з бергамотом (за іменем Чарлза Ґрея)
 Кубок Ґрея — змагання з канадського футболу (за іменем Альберта Ґрея)

Див. також 
 Грей
 Grey